Bieg przełajowy
 Przełaje − miasto na Litwie